Molekulska formula -{C15H14O4}- se može odnositi na:

 Guibourtinidol
 Izorhapontigenin
 Lunularinska kiselina
 Rapontigenin
 Jangonin
 Plikatol C